|-
|(69001)||2002 TM173|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,139|| align=right|12,50|| align=right|5,349||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69002)||2002 TX181|| align=right|15,5|| align=right|2,929|| align=right|0,101|| align=right|1,47|| align=right|5,013||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69003)||2002 TK196|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,149|| align=right|31,88|| align=right|4,318||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69004)||2002 TL198|| align=right|14,0|| align=right|3,159|| align=right|0,227|| align=right|15,27|| align=right|5,613||MBA||5. oktober 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69005)||2002 TZ207|| align=right|15,3|| align=right|2,877|| align=right|0,232|| align=right|6,16|| align=right|4,879||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69006)||2002 TS212|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,110|| align=right|14,98|| align=right|4,400||MBA||7. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69007)||2002 TN217|| align=right|14,9|| align=right|3,158|| align=right|0,117|| align=right|1,27|| align=right|5,610||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69008)||2002 TV240|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,138|| align=right|10,94|| align=right|4,283||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69009)||2002 TJ250|| align=right|15,8|| align=right|2,864|| align=right|0,035|| align=right|2,76|| align=right|4,847||MBA||7. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69010)||2002 TD256|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,066|| align=right|7,41|| align=right|3,606||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69011)||2002 TF259|| align=right|14,6|| align=right|3,043|| align=right|0,125|| align=right|6,97|| align=right|5,307||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69012)||2002 TC284|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,068|| align=right|7,21|| align=right|3,481||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69013)||2002 TP290|| align=right|14,0|| align=right|2,992|| align=right|0,103|| align=right|9,28|| align=right|5,176||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69014)||2002 UD1|| align=right|13,3|| align=right|3,204|| align=right|0,122|| align=right|16,55|| align=right|5,735||MBA||24. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69015)||2002 UE26|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,156|| align=right|10,27|| align=right|4,115||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69016)||2002 UX32|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,203|| align=right|4,18|| align=right|3,341||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69017)||2002 UK49|| align=right|14,2|| align=right|2,579|| align=right|0,171|| align=right|16,54|| align=right|4,141||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69018)||2002 VH24|| align=right|13,4|| align=right|2,706|| align=right|0,226|| align=right|7,55|| align=right|4,451||MBA||5. november 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(69019)||2002 VA35|| align=right|14,0|| align=right|2,469|| align=right|0,166|| align=right|5,51|| align=right|3,879||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69020)||2002 VU51|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,254|| align=right|6,24|| align=right|5,452||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69021)||2002 VR53|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,051|| align=right|16,54|| align=right|5,507||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69022)||2002 VS62|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,178|| align=right|2,30|| align=right|3,686||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69023)||2002 VY63|| align=right|17,2|| align=right|2,236|| align=right|0,129|| align=right|5,51|| align=right|3,342||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69024)||2002 VH70|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,069|| align=right|4,83|| align=right|4,349||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69025)||2002 VS84|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,304|| align=right|5,05|| align=right|4,186||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69026)||2002 VL93|| align=right|14,3|| align=right|2,576|| align=right|0,141|| align=right|6,73|| align=right|4,134||MBA||11. november 2002||Essen||Essen
|-
|(69027)||2002 VW95|| align=right|16,6|| align=right|2,226|| align=right|0,124|| align=right|6,89|| align=right|3,321||MBA||11. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69028)||2002 VG109|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,175|| align=right|3,15|| align=right|4,240||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69029)||2002 VT119|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,141|| align=right|13,58|| align=right|4,302||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69030)||2002 WD9|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,147|| align=right|15,79|| align=right|4,104||MBA||24. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69031)||2002 WX16|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,228|| align=right|8,00|| align=right|3,835||MBA||28. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69032)||2002 WG17|| align=right|13,7|| align=right|3,235|| align=right|0,209|| align=right|29,89|| align=right|5,818||MBA||28. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69033)||2002 XA2|| align=right|17,0|| align=right|2,331|| align=right|0,139|| align=right|2,56|| align=right|3,558||MBA||1. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69034)||2002 XE15|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,196|| align=right|10,93|| align=right|3,567||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69035)||2002 XR30|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,044|| align=right|12,32|| align=right|4,578||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69036)||2002 XN31|| align=right|13,0|| align=right|3,050|| align=right|0,125|| align=right|11,97|| align=right|5,326||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69037)||2002 XD43|| align=right|15,9|| align=right|2,754|| align=right|0,039|| align=right|6,26|| align=right|4,569||MBA||9. december 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69038)||2002 XU44|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,154|| align=right|15,34|| align=right|4,230||MBA||7. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69039)||2002 XG47|| align=right|16,5|| align=right|2,296|| align=right|0,107|| align=right|7,03|| align=right|3,478||MBA||8. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69040)||2002 XH47|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,192|| align=right|14,95|| align=right|4,329||MBA||8. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69041)||2002 XF49|| align=right|16,7|| align=right|2,209|| align=right|0,092|| align=right|0,96|| align=right|3,282||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69042)||2002 XY51|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,056|| align=right|6,03|| align=right|3,687||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69043)||2002 XJ55|| align=right|16,8|| align=right|2,224|| align=right|0,120|| align=right|3,55|| align=right|3,315||MBA||10. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69044)||2002 XP57|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,234|| align=right|3,32|| align=right|4,235||MBA||10. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69045)||2002 XN59|| align=right|14,1|| align=right|2,293|| align=right|0,337|| align=right|21,04|| align=right|3,472||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69046)||2002 XV61|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,205|| align=right|4,77|| align=right|3,659||MBA||10. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69047)||2002 XM68|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,141|| align=right|14,35|| align=right|4,171||MBA||12. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69048)||2002 XR70|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,126|| align=right|3,12|| align=right|3,626||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69049)||2002 XP76|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,032|| align=right|15,87|| align=right|4,079||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69050)||2002 XE78|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,147|| align=right|10,95|| align=right|4,057||MBA||11. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69051)||2002 XT79|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,083|| align=right|19,33|| align=right|5,460||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69052)||2002 XC82|| align=right|13,7|| align=right|2,669|| align=right|0,155|| align=right|15,10|| align=right|4,359||MBA||11. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69053)||2002 YJ3|| align=right|16,0|| align=right|2,671|| align=right|0,193|| align=right|4,34|| align=right|4,364||MBA||27. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69054)||2002 YP6|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,098|| align=right|12,12|| align=right|5,457||MBA||28. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69055)||2002 YE7|| align=right|15,3|| align=right|3,046|| align=right|0,140|| align=right|6,17|| align=right|5,316||MBA||28. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69056)||2002 YE8|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,171|| align=right|12,18|| align=right|3,778||MBA||28. december 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69057)||2002 YA13|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,153|| align=right|7,58|| align=right|4,020||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69058)||2002 YV14|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,106|| align=right|8,01|| align=right|3,621||MBA||31. december 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69059)||2002 YL18|| align=right|15,4|| align=right|2,354|| align=right|0,064|| align=right|3,17|| align=right|3,612||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69060)||2002 YO20|| align=right|16,3|| align=right|3,084|| align=right|0,135|| align=right|0,51|| align=right|5,414||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69061)||2002 YN28|| align=right|15,6|| align=right|3,123|| align=right|0,179|| align=right|7,92|| align=right|5,518||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69062)||2002 YF29|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,190|| align=right|11,72|| align=right|3,605||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69063)||2002 YG32|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,290|| align=right|13,43|| align=right|3,788||MBA||30. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69064)||2003 AZ7|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,197|| align=right|24,14|| align=right|3,479||MBA||2. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69065)||2003 AY11|| align=right|15,0|| align=right|3,082|| align=right|0,093|| align=right|13,56|| align=right|5,410||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69066)||2003 AY28|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,201|| align=right|0,98|| align=right|3,488||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69067)||2003 AJ30|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,135|| align=right|0,98|| align=right|3,666||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69068)||2003 AO32|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|7,06|| align=right|3,623||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69069)||2003 AR37|| align=right|15,1|| align=right|2,531|| align=right|0,231|| align=right|14,25|| align=right|4,026||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69070)||2003 AQ38|| align=right|15,2|| align=right|2,388|| align=right|0,123|| align=right|5,65|| align=right|3,689||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69071)||2003 AR39|| align=right|15,2|| align=right|3,198|| align=right|0,119|| align=right|5,67|| align=right|5,717||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69072)||2003 AG41|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,063|| align=right|22,21|| align=right|4,078||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69073)||2003 AB43|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,222|| align=right|10,79|| align=right|4,113||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69074)||2003 AC43|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|6,66|| align=right|3,789||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69075)||2003 AZ52|| align=right|13,7|| align=right|2,317|| align=right|0,217|| align=right|10,91|| align=right|3,526||MBA||5. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69076)||2003 AC53|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,140|| align=right|8,04|| align=right|3,562||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69077)||2003 AR53|| align=right|17,2|| align=right|2,289|| align=right|0,099|| align=right|3,72|| align=right|3,463||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69078)||2003 AO55|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,153|| align=right|5,93|| align=right|3,484||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69079)||2003 AS60|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,147|| align=right|2,28|| align=right|3,689||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69080)||2003 AA62|| align=right|14,2|| align=right|2,645|| align=right|0,198|| align=right|34,10|| align=right|4,302||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69081)||2003 AZ64|| align=right|14,7|| align=right|2,409|| align=right|0,292|| align=right|14,69|| align=right|3,738||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69082)||2003 AY75|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,175|| align=right|8,49|| align=right|3,322||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69083)||2003 AX77|| align=right|14,2|| align=right|3,203|| align=right|0,111|| align=right|18,65|| align=right|5,731||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69084)||2003 BB|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,168|| align=right|1,74|| align=right|3,725||MBA||16. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69085)||2003 BE2|| align=right|16,6|| align=right|2,304|| align=right|0,110|| align=right|4,52|| align=right|3,497||MBA||25. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69086)||2003 BU6|| align=right|14,3|| align=right|3,069|| align=right|0,063|| align=right|11,55|| align=right|5,375||MBA||25. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69087)||2003 BQ11|| align=right|15,8|| align=right|3,061|| align=right|0,019|| align=right|8,88|| align=right|5,355||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69088)||2003 BS17|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,108|| align=right|13,95|| align=right|4,200||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69089)||2003 BN18|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,148|| align=right|0,67|| align=right|3,678||MBA||27. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69090)||2003 BH20|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,065|| align=right|8,10|| align=right|3,755||MBA||27. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69091)||2003 BE25|| align=right|15,2|| align=right|3,145|| align=right|0,197|| align=right|16,52|| align=right|5,577||MBA||25. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69092)||2003 BQ25|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,150|| align=right|13,73|| align=right|4,134||MBA||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69093)||2003 BM48|| align=right|15,0|| align=right|3,219|| align=right|0,122|| align=right|2,43|| align=right|5,773||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69094)||2003 BA49|| align=right|15,5|| align=right|2,970|| align=right|0,059|| align=right|5,78|| align=right|5,116||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69095)||2003 BE53|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,142|| align=right|2,92|| align=right|3,629||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69096)||2003 BG54|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,060|| align=right|11,88|| align=right|4,531||MBA||27. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69097)||2003 BR54|| align=right|15,5|| align=right|2,751|| align=right|0,058|| align=right|7,40|| align=right|4,563||MBA||27. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69098)||2003 BZ59|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,091|| align=right|5,21|| align=right|3,367||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69099)||2003 BA63|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,254|| align=right|13,69|| align=right|4,102||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69100)||2003 BM68|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,039|| align=right|17,81|| align=right|4,372||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69101)||2003 BJ72|| align=right|15,6|| align=right|3,094|| align=right|0,161|| align=right|11,02|| align=right|5,442||MBA||28. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69102)||2003 BB73|| align=right|15,4|| align=right|3,106|| align=right|0,077|| align=right|10,53|| align=right|5,474||MBA||28. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69103)||2003 BG80|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,129|| align=right|17,69|| align=right|5,510||MBA||31. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69104)||2003 BG84|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,122|| align=right|5,82|| align=right|3,344||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69105)||2003 BR88|| align=right|14,4|| align=right|3,048|| align=right|0,057|| align=right|11,18|| align=right|5,320||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69106)||2003 CC3|| align=right|16,6|| align=right|2,306|| align=right|0,069|| align=right|6,64|| align=right|3,501||MBA||2. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69107)||2003 CG8|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,210|| align=right|8,92|| align=right|4,083||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69108)||2003 CH8|| align=right|14,1|| align=right|3,152|| align=right|0,094|| align=right|22,52|| align=right|5,596||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69109)||2003 CM8|| align=right|17,2|| align=right|2,381|| align=right|0,120|| align=right|2,69|| align=right|3,674||MBA||1. februar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69110)||2003 CK10|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,162|| align=right|24,48|| align=right|3,665||MBA||2. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69111)||2003 CE17|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,074|| align=right|6,23|| align=right|3,674||MBA||7. februar 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(69112)||2003 DO4|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,098|| align=right|14,82|| align=right|4,049||MBA||21. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69113)||2003 DG10|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,168|| align=right|6,10|| align=right|3,604||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69114)||2003 DV17|| align=right|14,1|| align=right|3,190|| align=right|0,071|| align=right|22,68|| align=right|5,698||MBA||26. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69115)||2003 DD21|| align=right|16,5|| align=right|3,125|| align=right|0,167|| align=right|1,39|| align=right|5,523||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69116)||2003 EX1|| align=right|16,6|| align=right|2,224|| align=right|0,139|| align=right|5,32|| align=right|3,316||MBA||3. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69117)||2003 EX2|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,336|| align=right|5,02|| align=right|3,592||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69118)||2003 EK16|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,162|| align=right|5,29|| align=right|3,642||MBA||8. marec 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69119)||2003 EA21|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,158|| align=right|28,08|| align=right|5,733||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69120)||2003 ET23|| align=right|15,4|| align=right|3,080|| align=right|0,232|| align=right|3,36|| align=right|5,403||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69121)||2003 EJ26|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,203|| align=right|3,23|| align=right|3,638||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69122)||2003 EZ30|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,028|| align=right|8,70|| align=right|5,474||MBA||6. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69123)||2003 EP39|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,124|| align=right|14,22|| align=right|4,332||MBA||8. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69124)||2003 EQ39|| align=right|13,6|| align=right|3,067|| align=right|0,069|| align=right|24,54|| align=right|5,370||MBA||8. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69125)||2003 EK43|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,241|| align=right|6,40|| align=right|3,652||MBA||10. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69126)||2003 EC60|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,117|| align=right|18,90|| align=right|5,288||MBA||7. marec 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(69127)||2003 FK12|| align=right|14,7|| align=right|3,221|| align=right|0,018|| align=right|9,90|| align=right|5,779||MBA||22. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69128)||2003 FR16|| align=right|14,8|| align=right|3,041|| align=right|0,133|| align=right|16,55|| align=right|5,302||MBA||23. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69129)||2003 FG21|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,103|| align=right|8,25|| align=right|4,688||MBA||24. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69130)||2003 FC39|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,226|| align=right|9,56|| align=right|3,659||MBA||23. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69131)||2003 FP47|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,120|| align=right|2,77|| align=right|3,686||MBA||24. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69132)||2003 FG49|| align=right|16,0|| align=right|2,676|| align=right|0,264|| align=right|4,81|| align=right|4,376||MBA||24. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69133)||2003 FK54|| align=right|14,3|| align=right|3,238|| align=right|0,097|| align=right|18,91|| align=right|5,826||MBA||25. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69134)||2003 FJ70|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,093|| align=right|8,13|| align=right|5,437||MBA||26. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69135)||2003 FP74|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,132|| align=right|7,34|| align=right|3,860||MBA||26. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69136)||2003 FE85|| align=right|14,4|| align=right|3,030|| align=right|0,172|| align=right|11,08|| align=right|5,274||MBA||28. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69137)||2003 FS87|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,087|| align=right|6,30|| align=right|3,502||MBA||28. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69138)||2003 FY90|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,138|| align=right|14,34|| align=right|5,693||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69139)||2003 FH91|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,029|| align=right|21,30|| align=right|4,285||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69140)||2003 FB100|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,064|| align=right|10,69|| align=right|5,170||MBA||31. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69141)||2003 FT112|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,125|| align=right|9,67|| align=right|4,585||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69142)||2003 FL115|| align=right|15,8|| align=right|1,965|| align=right|0,052|| align=right|22,80|| align=right|2,753||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69143)||2003 FN115|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,188|| align=right|12,81|| align=right|4,083||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69144)||2003 FU115|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,125|| align=right|2,82|| align=right|3,821||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69145)||2003 FF119|| align=right|15,2|| align=right|2,996|| align=right|0,040|| align=right|11,62|| align=right|5,184||MBA||26. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69146)||2003 FV121|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,074|| align=right|7,02|| align=right|3,798||MBA||25. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69147)||2003 GR1|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,065|| align=right|9,31|| align=right|3,571||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69148)||2003 GH8|| align=right|15,3|| align=right|3,022|| align=right|0,113|| align=right|9,22|| align=right|5,253||MBA||3. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69149)||2003 GQ12|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,285|| align=right|9,26|| align=right|4,551||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69150)||2003 GZ15|| align=right|15,6|| align=right|2,985|| align=right|0,035|| align=right|8,09|| align=right|5,156||MBA||5. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69151)||2003 GZ41|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,216|| align=right|13,25|| align=right|4,235||MBA||7. april 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69152)||2003 GL50|| align=right|14,7|| align=right|2,760|| align=right|0,119|| align=right|14,08|| align=right|4,584||MBA||4. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69153)||2003 HJ22|| align=right|15,9|| align=right|2,457|| align=right|0,102|| align=right|6,62|| align=right|3,850||MBA||27. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69154)||2003 HZ50|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,179|| align=right|8,20|| align=right|5,373||MBA||28. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69155)||2003 HL52|| align=right|15,2|| align=right|3,253|| align=right|0,067|| align=right|18,65|| align=right|5,866||MBA||30. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69156)||2003 JH1|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,228|| align=right|9,14|| align=right|3,894||MBA||1. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69157)||2003 JZ3|| align=right|14,5|| align=right|2,849|| align=right|0,114|| align=right|14,49|| align=right|4,808||MBA||3. maj 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69158)||2003 JR13|| align=right|15,4|| align=right|3,153|| align=right|0,133|| align=right|12,87|| align=right|5,597||MBA||5. maj 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69159)||2003 JE16|| align=right|15,7|| align=right|2,644|| align=right|0,231|| align=right|14,58|| align=right|4,299||MBA||7. maj 2003||Catalina||CSS
|-
|(69160)||2029 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,216|| align=right|1,20|| align=right|3,580||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69161)||2203 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,044|| align=right|6,14|| align=right|3,520||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69162)||2736 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,797|| align=right|0,065|| align=right|4,35|| align=right|4,676||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69163)||2744 P-L|| align=right|15,8|| align=right|3,026|| align=right|0,077|| align=right|20,16|| align=right|5,263||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69164)||3031 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,155|| align=right|11,34|| align=right|5,442||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69165)||3044 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,231|| align=right|0,115|| align=right|7,81|| align=right|3,331||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69166)||3075 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,080|| align=right|0,257|| align=right|7,75|| align=right|5,405||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69167)||3082 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,055|| align=right|8,60|| align=right|4,310||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69168)||3515 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,196|| align=right|10,12|| align=right|5,452||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69169)||4066 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,231|| align=right|0,177|| align=right|4,34|| align=right|3,332||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69170)||4199 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,104|| align=right|6,39|| align=right|3,719||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69171)||4230 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,263|| align=right|12,28|| align=right|4,311||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69172)||4283 P-L|| align=right|15,7|| align=right|3,133|| align=right|0,156|| align=right|15,90|| align=right|5,545||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69173)||4304 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,447|| align=right|0,194|| align=right|2,59|| align=right|3,828||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69174)||4514 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,862|| align=right|0,051|| align=right|2,68|| align=right|4,842||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69175)||4550 P-L|| align=right|17,6|| align=right|2,226|| align=right|0,154|| align=right|4,14|| align=right|3,321||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69176)||4602 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,080|| align=right|0,181|| align=right|0,93|| align=right|5,405||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69177)||4618 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,205|| align=right|2,05|| align=right|3,601||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69178)||4729 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,352|| align=right|0,167|| align=right|2,96|| align=right|3,607||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69179)||4756 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,209|| align=right|5,82|| align=right|3,635||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69180)||4770 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,101|| align=right|9,31|| align=right|5,411||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69181)||4821 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,658|| align=right|0,114|| align=right|3,30|| align=right|4,333||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69182)||4850 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,159|| align=right|13,37|| align=right|4,181||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69183)||6638 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,674|| align=right|0,213|| align=right|3,78|| align=right|4,371||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69184)||6705 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,167|| align=right|7,21|| align=right|3,601||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69185)||6739 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,293|| align=right|0,129|| align=right|6,44|| align=right|3,472||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69186)||6783 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,168|| align=right|5,46|| align=right|4,574||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69187)||1178 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,191|| align=right|5,41|| align=right|4,309||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69188)||1258 T-1|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,233|| align=right|6,20|| align=right|3,494||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69189)||1263 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,435|| align=right|0,222|| align=right|10,38|| align=right|3,800||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69190)||2027 T-1|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,182|| align=right|15,22|| align=right|5,769||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69191)||2143 T-1|| align=right|17,0|| align=right|2,428|| align=right|0,155|| align=right|3,03|| align=right|3,782||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69192)||3172 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,206|| align=right|13,07|| align=right|4,249||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69193)||3326 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,208|| align=right|0,082|| align=right|5,02|| align=right|3,280||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69194)||1118 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,646|| align=right|0,117|| align=right|1,22|| align=right|4,305||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69195)||1164 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,647|| align=right|0,204|| align=right|2,04|| align=right|4,305||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69196)||1216 T-2|| align=right|17,0|| align=right|2,259|| align=right|0,147|| align=right|7,71|| align=right|3,394||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69197)||1238 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,194|| align=right|0,164|| align=right|0,25|| align=right|5,708||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69198)||1255 T-2|| align=right|17,3|| align=right|2,450|| align=right|0,195|| align=right|1,50|| align=right|3,834||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69199)||1278 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,970|| align=right|0,107|| align=right|10,56|| align=right|5,117||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69200)||1300 T-2|| align=right|17,1|| align=right|2,374|| align=right|0,187|| align=right|2,48|| align=right|3,658||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69201)||1323 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,125|| align=right|7,14|| align=right|3,775||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69202)||2026 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,112|| align=right|6,05|| align=right|3,448||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69203)||2088 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,132|| align=right|4,20|| align=right|3,351||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69204)||2139 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,322|| align=right|0,125|| align=right|3,28|| align=right|3,538||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69205)||2156 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,145|| align=right|7,73|| align=right|3,798||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69206)||2167 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,198|| align=right|5,57|| align=right|3,367||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69207)||3004 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,428|| align=right|0,187|| align=right|1,76|| align=right|3,782||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69208)||3078 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,121|| align=right|11,98|| align=right|4,458||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69209)||3300 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,077|| align=right|7,50|| align=right|3,579||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69210)||3356 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,305|| align=right|4,72|| align=right|4,256||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69211)||4098 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,236|| align=right|0,201|| align=right|3,10|| align=right|3,342||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69212)||4287 T-2|| align=right|17,4|| align=right|2,350|| align=right|0,200|| align=right|5,58|| align=right|3,603||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69213)||4616 T-2|| align=right|15,3|| align=right|3,011|| align=right|0,015|| align=right|10,18|| align=right|5,224||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69214)||5067 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,186|| align=right|0,082|| align=right|13,10|| align=right|5,687||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69215)||5099 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,140|| align=right|7,14|| align=right|4,141||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69216)||1108 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,158|| align=right|10,24|| align=right|5,399||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69217)||2135 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,066|| align=right|7,00|| align=right|5,300||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69218)||2330 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,214|| align=right|1,46|| align=right|3,730||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69219)||2364 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,114|| align=right|8,60|| align=right|4,580||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69220)||3030 T-3|| align=right|15,3|| align=right|3,048|| align=right|0,187|| align=right|1,47|| align=right|5,320||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69221)||3528 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,690|| align=right|0,063|| align=right|4,53|| align=right|4,410||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69222)||4210 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,541|| align=right|0,139|| align=right|11,62|| align=right|6,663||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69223)||4331 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,416|| align=right|0,153|| align=right|3,04|| align=right|3,754||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69224)||4388 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,692|| align=right|0,148|| align=right|6,17|| align=right|4,417||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69225)||5043 T-3|| align=right|15,2|| align=right|3,097|| align=right|0,111|| align=right|17,04|| align=right|5,450||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69226)||5129 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,232|| align=right|6,95|| align=right|3,538||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69227)||5139 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,148|| align=right|11,15|| align=right|4,200||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69228)||5173 T-3|| align=right|17,5|| align=right|1,897|| align=right|0,070|| align=right|22,07|| align=right|2,613||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69229)||5188 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,127|| align=right|0,218|| align=right|17,02|| align=right|5,530||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|69230 Hermes||1937 UB|| align=right|17,5|| align=right|1,656|| align=right|0,624|| align=right|6,07|| align=right|2,130||APL PHA BIN||28. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(69231)||1972 FE|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,265|| align=right|31,66|| align=right|4,297||MBA||16. marec 1972||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|(69232)||1978 UJ4|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,241|| align=right|4,65|| align=right|3,583||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(69233)||1978 UL6|| align=right|16,5|| align=right|2,333|| align=right|0,169|| align=right|1,74|| align=right|3,563||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(69234)||1978 VO2|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,100|| align=right|7,01|| align=right|4,240||MBA||1. november 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(69235)||1978 VS3|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,173|| align=right|5,23|| align=right|3,634||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69236)||1978 VF5|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,076|| align=right|7,38|| align=right|3,632||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69237)||1978 VR6|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,177|| align=right|6,65|| align=right|3,630||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69238)||1978 VZ8|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,125|| align=right|3,81|| align=right|4,233||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69239)||1978 XT|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,380|| align=right|4,20|| align=right|4,138||MBA||6. december 1978||Observatorij Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(69240)||1979 MZ1|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,077|| align=right|5,76|| align=right|4,645||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69241)||1979 MX3|| align=right|17,2|| align=right|2,249|| align=right|0,219|| align=right|3,07|| align=right|3,372||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69242)||1979 MA7|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,034|| align=right|3,39|| align=right|4,640||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69243)||1979 MU7|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,236|| align=right|4,52|| align=right|3,380||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69244)||1979 MP8|| align=right|15,7|| align=right|2,458|| align=right|0,137|| align=right|3,88|| align=right|3,853||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69245)||1981 EO|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,174|| align=right|15,98|| align=right|4,075||MBA||1. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(69246)||1981 EZ4|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,063|| align=right|9,39|| align=right|4,107||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69247)||1981 ED10|| align=right|16,9|| align=right|2,285|| align=right|0,174|| align=right|2,32|| align=right|3,453||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69248)||1981 EA19|| align=right|14,8|| align=right|2,520|| align=right|0,159|| align=right|2,61|| align=right|4,000||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69249)||1981 EH27|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,102|| align=right|13,87|| align=right|4,092||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69250)||1981 EK32|| align=right|16,8|| align=right|2,297|| align=right|0,032|| align=right|5,65|| align=right|3,480||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov